Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2021 var det 45:e juniorvärldsmästerskapet i ishockey. Toppdivisionen spelades i Edmonton, Alberta i Kanada under perioden 25 december 2020–5 januari 2021. På grund av coronaviruspandemin spelades turneringen inför stängda dörrar utan publik.

På grund av pandemin ställdes också alla lägre divisioner under toppdivisionen in. Inga upp- eller nedflyttningar kom därmed att ske mellan divisionerna, således åkte inget lag ur toppdivisionen.

Toppdivisionen

Deltagande lag 
Tio lag kvalificerade sig för spel i toppdivisionen 2021 och delades in i två grupper utifrån resultatet i juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2020.

Grupp A
 (1)
 (4)
 (5)
 (8)
 (9)

Grupp B
 (2)
 (3)
 (6)
 (7)
 (vinnare division I A)

Arena

Gruppspel 
Båda grupperna spelades inför stängda dörrar i samma arena i Edmonton på grund av pandemin.

De fyra bäst placerade lagen i respektive grupp gick vidare till kvartsfinalerna. Inget lag blev nedflyttat.

Grupp A

Grupp B

Slutspel 
I semifinalerna kom de bäst rankade lagen från gruppspelet att möta de lägst rankade. Därför gjordes en ny rankning efter gruppspelet enligt följande kriterier:
 Placering i gruppen
 Poäng
 Målskillnad
 Gjorda mål
 Seedning inför turneringen

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Division I A 
Division I A skulle ha spelats 13 – 19 december 2020 i Hørsholm, Danmark.

  (Nedflyttat från toppdivisionen)
 
 
 
 
  (Uppflyttat från division I B)

Division I B 
Division I B skulle ha spelats 10 – 17 februari 2020 i Tallinn, Estland.

  (Nedflyttat från division I A)
 
 
 
 
  (Uppflyttat från division II A)

Division II A 
Division II A skulle ha spelats 8 – 14 februari 2021 i Brașov, Rumänien.

  (Nedflyttat från division I B)
 
 
 
 
  (Uppflyttat från division II B)

Division II B 
Division II B skulle ha spelats 8 – 14 februari 2021 i Belgrad, Serbien.

  (Nedflyttat från division II A)
 
 
 
 
  (Uppflyttat från division III)

Division III 
Division III skulle ha spelats 10 – 17 januari 2021 i Mexico City, Mexiko.

  (Nedflyttat från division II B)

Referenser

Externa länkar
 Mästerskapets hemsida

2020 i Kanada
2021 i Kanada
Internationella ishockeytävlingar i Kanada
Ishockeysäsongen 2020/2021
2021
Sportevenemang i Edmonton